912 Маритима (912 Maritima) — астероид главного астероидного пояса. Открыт 27 апреля 1919 г. немецким астрономом Фридрихом Швассманом в Гамбургской обсерватории, Германия. Астероид получил название Маритима ( - морской) в течение первой морской поездки Гамбургского университета. До Второй мировой войны, раз в год, когда университет закрывался на летние каникулы, крупные гамбургские судоходные компании предоставляли университету океанический лайнер, на котором осуществлялось трёх-, четырёхдневное путешествие в Северном море. 

Маритима не пересекает орбиту Земли, и делает полный оборот вокруг Солнца за 5,55 Юлианских лет.

См. также 
 Список астероидов (901—1000)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 Орбитальные и физические параметры малых тел (NASA Jet Propulsion Laboratory).
 Dictionary of minor planet names. Lutz D. Schmadel, International Astronomical Union.

Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Астероиды, открытые Фридрихом Швассманом